Y7 – codice vettore IATA della compagnia aerea NordStar Airlines, Aeroporto di Noril'sk-Alykel' (Russia)